El nombre Henry López puede referirse a:

 Henry Ariel López Báez (1967-), futbolista uruguayo.
 Henry López Cantorín (1980-), político peruano.
 Henry López Guerra (1992-), futbolista guatemalteco.
 Henry López Sisco (1945-), policía venezolano.